Cerfontaine kan verwijzen naar:
Cerfontaine (België), een gemeente in de Belgische provincie Namen
Cerfontaine (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Gerlach Cerfontaine, een Nederlands topfunctionaris
Heinrich Cerfontaine, een Nederlands ondernemer